Абду́-Лаха́д Диалло́ (; 4 мая 1996 года, Тур, Франция) — сенегальский футболист, защитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Сенегала. Трёхкратный Чемпион Франции. Победитель Кубка африканских наций. Участник чемпионата мира 2022 года.

Клубная карьера 
За юношеские годы Абду сменил множество клубов, пока им не заинтересовался «Монако», в академию которого он пришёл в 2011 году. В сезоне 2014/15 стал подтягиваться к основной команде. 14 декабря 2014 года дебютировал в Лиге 1 в поединке против «Марселя», выйдя на замену на 90-ой минуте вместо Бернарду Силвы. Всего за сезон провел пять встреч.

Перед стартом нового сезона, в июне 2015 года был на год отдан в аренду в бельгийский клуб «Зюлте-Варегем», где стал игроком основного состава. 25 июня дебютировал в Лиге Жюпиле в поединке против «Локерена», выйдя на поле в основном составе и проведя всю встречу целиком

14 июля 2017 года немецкий клуб «Майнц 05» объявил о переходе защитника до 2022 года.

26 июня 2018 года Абду Диалло перешел в «Боруссию» Дортмунд, подписав с командой 4-летний контракт.

16 июля 2019 года Диалло за 32 млн евро перешёл во французский «Пари Сен-Жермен», с которым заключил пятилетний контракт.

Международная карьера 
С 2011 года привлекался в юношеские сборные Франции. Вместе с юношеской сборной Франции до 19 лет принимал участие в юношеском чемпионате Европы 2015 года, где французы проиграли в полуфинале.

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 22 / забито голов: 2; победы: 16, ничьи: 3, поражения: 3.

Достижения 
  «Монако»
 Победитель Чемпионата Франции: 2016/17

  «Пари Сен-Жермен»
 Победитель Чемпионата Франции (2): 2019/20, 2021/22
 Обладатель Кубка Франции (2): 2019/20, 2020/21
 Обладатель Кубка французской лиги: 2019/20
 Обладатель Суперкубка Франции (3): 2019, 2020, 2022

  «Сборная Сенегала»
 Обладатель Кубка африканских наций: 2021

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты Сенегала
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сенегала по футболу
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «РБ Лейпциг»